Contea di Pulaski o Pulaski County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Pulaski (Arkansas)
 Contea di Pulaski (Georgia)
 Contea di Pulaski (Illinois)
 Contea di Pulaski (Indiana)
 Contea di Pulaski (Kentucky)
 Contea di Pulaski (Missouri)
 Contea di Pulaski (Virginia)